Про́дан (, , ) — сербское и болгарское мужское имя, а также молдавская фамилия.

Носители имени 
 Продан Глигориевич — сербский воевода, участник сербского восстания 1815—1817 годов.

Носители фамилии 
 Продан, Александр Викторович (род. 1969) — советский и белорусский киноактёр.
 Продан, Алла Аркадьевна (род. 1950-е) — советская бадминтонистка.
 Продан, Василий (1809—1882) — деятель русского движения на Буковине, поэт, православный священнослужитель.
 Продан, Даниел (1972—2016) — румынский футболист.
 Продан, Иван Андреевич (род. 1968) — российский серийный убийца.
 Продан, Игорь Вячеславович (род. 1976) — украинский футболист, нападающий
 Продан, Исидор Саввич (1854—1920) — русский философ, логик и психолог, сторонник «философии здравого смысла».
 Продан, Карла (род. 1998) — хорватская дзюдоистка.
 Продан, Константин Константинович (род. 1930) — советский украинский политик, народный депутат Украины.
 Продан, Ливиу Михай (род. 1968) — директор национального бюро Молдовы по миграции.
 Продан, Максим Владимирович (род. 1993) — украинский профессиональный боксер.
 Продан, Марк Дмитриевич (род. 1933) — украинский художник.
 Продан, Марко — словенский дзюдоист.
 Продан, Наталия Яковлевна (1907—1982) — Герой Социалистического Труда, свинарка.
 Продан, Оксана Петровна (род. 1974) — украинский политический и общественный деятель.
 Продан, Олег Леонидович (1961—2016) — российский учёный, исследователь Арктики, почётный полярник России, директор национального парка «Онежское Поморье».
 Продан, Отто Уве (1876-?) — публицист, журналист финского происхождения.
 Продан, Таисия Григорьевна (1922—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Продан, Юлиу (1875—1959) — румынский ботаник.
 Продан, Юрий Васильевич (род. 1959) — украинский политический деятель, экс-министр топлива и энергетики Украины.